Rodenstock bezeichnet:

 Rodenstock (Unternehmen), Münchner Brillenhersteller
 Rodenstock (Photo Optics), deutsche Marke für Kameraobjektive
 Rodenstock (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

Rodenstock ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rodenstock (1883–1953), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Josef Rodenstock (1846–1932), deutscher Unternehmer
 Hardy Rodenstock (Pseudonym für Meinhard Görke; 1941–2018), Schlagerproduzent und Weinhändler
 Michael Rodenstock (1883–1933), deutscher Gewerkschafter und NS-Opfer
 Randolf Rodenstock (* 1948), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Rolf Rodenstock (1917–1997), deutscher Ökonom und Wirtschaftsfunktionär